Jean Barbier peut désigner :

 Jean Barbier (1875-1931), un prêtre et écrivain français d'expression basque ;
 Jean Barbier (1892-1979), un homme politique français ;
 Jean Barbier (1919-2019), un dramaturge français ;
 Jean-François Barbier (1754-1825), un général d'Empire ;
 Jean-Joël Barbier (1920-1994), un poète et musicien ;
 Jean-Pierre Barbier (1960-), un homme politique français ;
 Jean Barbier d'Aucour (1641-1694), un avocat et juriste français ;
 Jean Paul Barbier-Mueller (1930-), un collectionneur suisse.